La stagione 2023 del World Rally Championship-2 è la 14ª edizione della principale serie di supporto al campionato del mondo rally; è iniziata il 19 gennaio con il Rally di Monte Carlo e si concluderà il 19 novembre con il Rally del Giappone.

Riepilogo 
Le squadre e gli equipaggi gareggeranno in tredici eventi, da svolgersi contestualmente alla stagione 2023 del campionato del mondo rally, competetendo su auto conformi ai regolamenti del gruppo R e omologate nella categoria cadetta Rally2; come di consueto verranno assegnati i titoli iridati generali per piloti, copiloti e squadre, nonché gli allori del WRC-2 Challenger che sostituiranno quelli Junior in vigore nella precedente stagione.

Calendario 
Il campionato, con i suoi tredici appuntamenti, toccherà quattro continenti, con nove gare da disputarsi in Europa, una in Africa, una in Asia, una in Nordamerica e una in Sudamerica.

Cambiamenti nel regolamento

Regolamento sportivo 
Rispetto alla precedente stagione, nel 2023 vennero apportate alcune modifiche nel regolamento sportivo, di seguito le principali:
 La serie WRC-2 Junior viene rinominata WRC-2 Challenger e riguarderà, senza limiti di età, i concorrenti che non hanno mai vinto in carriera il titolo WRC-2 (o WRC-3 con specifiche Rally2) nè siano mai stati nominati da una scuderia per marcare punti nel campionato costruttori WRC.
 La Masters Cup, dedicata a piloti e copiloti nati il o prima del 1º gennaio 1972, non fa più parte del campionato WRC-2 ma sarà inglobata direttamente nel mondiale WRC e sarà aperta anche alle categorie inferiori.

Iscritti 
 (C) indica che il/la concorrente era iscritto/a anche alla categoria WRC-2 Challenger, cui potevano partecipare soltanto coloro i quali non hanno mai vinto in carriera il titolo WRC-2 (o WRC-3 con specifiche Rally2) nè siano mai stati nominati da una scuderia per marcare punti nel campionato costruttori WRC.

Risultati

Classifiche

Punteggio
Il punteggio rimase inalterato rispetto alla precedente edizione così come per la power stage, per la quale venivano assegnati i punti ai primi tre classificati nella prova. A parità di punteggio, nelle classifiche generali prevale chi ha ottenuto il miglior risultato e/o il maggior numero di essi.

Classifica generale piloti 
Per la graduatoria finale piloti erano validi soltanto i migliori quattro risultati sui cinque appuntamenti a cui i concorrenti si siano iscritti.

Classifica generale copiloti 
Per la graduatoria finale copiloti erano validi soltanto i migliori sei risultati sui sette appuntamenti a cui i piloti vennero iscritti dalla propria scuderia.

Classifica squadre 
Per la graduatoria finale a squadre erano validi soltanto i migliori cinque risultati ottenuti nei sei appuntamenti europei cui ogni scuderia volle prendere parte, più un altro a scelta tra le gare extra-europee.

Note 
Annotazioni

Fonti

Voci correlate
 Campionato del mondo rally 2023
 World Rally Championship-3 2023
 Junior World Rally Championship 2023

Collegamenti esterni 
 
 
 

World Rally Championship-2
2023